Die Abkürzung LPJ bedeutet:

Le Petit Journal (TV Sendung), eine ehemalige TV Sendung auf dem französischen Sender Canal+
Ley del Poder Judicial, das Spanische Gerichtsverfassungsgesetz
Liberale Partei (Japan, 1945–1955), eine ehemalige liberale Japanische Partei
Loi sur la protection de la jeunesse, das Jugendschutzgesetz in Québec
IATA-Code des Flugplatzes von Pijiguaos

Abkürzung